Albert Kemp peut désigner :

  (19 siècle), joueur anglais de rugby ;
 Albert Edward Kemp (1858-1929), homme politique canadien de l'Ontario ;
  (né c. 1926), joueur anglais de rugby.